Gliocladium — рід грибів родини Hypocreaceae. Назва вперше опублікована 1840 року.

Класифікація 
До роду Gliocladium відносять 60 видів:

Примітки

Джерела 
 Corda, A.C.J. 1840. Icones fungorum hucusque cognitorum. 4:1-53 - P.30

Роди грибів
Гіпокрейні